Троицкое сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Троицкое.

Административное устройство 
В состав Троицкого сельского поселения входит:
 село Троицкое;
 станция Кошкино;
 село Кошкино;
 посёлок Луначарский;
 посёлок Федосеевка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района